Der Dreiband-Weltcup 1987/3 war das dritte Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 27. bis zum 29. November 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt.

Geschichte 
Nach Nobuaki Kobayashi war Jun’ichi Komori der zweite Japaner, der ein Weltcup-Turnier gewinnen konnte. Im Finale schlug er den großen Favoriten Raymond Ceulemans im fünften Satz mit 15:6 in fünf Aufnahmen. Für Ceulemans, der im Halbfinale gegen Torbjörn Blomdahl Revanche für seine Finalniederlage in Antwerpen nehmen konnte, blieben nur alle Turnier-Rekorde. Für eine große Überraschung sorgte der Essener Norbert Ohagen. Erst im Halbfinale musste er sich dem späteren Sieger Komori geschlagen geben und wurde Vierter. Für Dieter Müller war, wie schon in den ersten beiden Weltcup-Turnieren des Jahres, im Viertelfinale Endstation. Günter Siebert schied sehr knapp in fünf Sätzen gegen Rini van Bracht aus; den fünften Satz verlor er mit 13:15 in zwölf Aufnahmen. Van Bracht war damit der Angstgegner der Deutschen. Dieter Müller scheiterte auch schon mehrmals an dem Niederländer. Der Berliner Hans Diermeier konnte sich bei seiner Erstrundenniederlage gegen Ceulemans nur über den Gewinn des ersten Satzes mit 15:14 in zehn Aufnahmen freuen.

Der aktuelle Weltmeister Torbjörn Blomdahl, der den Titel im April in Kairo gewann, wurde Dritter. Nach dem Weltcup-Sieg in Antwerpen zeigte der junge Schwede, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen ist.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Ludo Dielis
  Avelino Rico
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Marco Zanetti
  Torbjörn Blomdahl

Ausrichterplätze:
  Günter Siebert
  Norbert Ohagen
  Christian Zöllner
  Hans Diermeier

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Jun’ichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Einzelnachweise 

1987/3
Karambolageveranstaltung 1987

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Berlin

Berlin-Charlottenburg